Zkratka DSSS může označovat:

 Dělnická strana sociální spravedlnosti – česká neparlamentní politická strana
 Direct Sequence Spread Spectrum – metoda rozšíření spektra při bezdrátovém přenosu dat

Zkratky iniciálové - 4 znaky